Geopyxis — рід грибів родини Pyronemataceae. Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Geopyxis відносять 106 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1889. Discomyceteae et Phymatosphaeriaceae. Sylloge Fungorum. 8:1-1143 - P.63

Роди грибів
Піронемові